Карбонье () — французская фамилия. Известные носители:

 Карбонье, Пьер (1829-1883) — французский учёный-натуралист член французского Императорского Общества Акклиматизации.
 Карбонье д'Арсит, Лев Львович (1770-1836) — российский инженер французского происхождения.